Mosquito Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Mosquito Creek (Avoca River), Nebenfluss des Avoca River (Murray River) in Victoria
 Mosquito Creek (Barcoo River), Nebenfluss des Barcoo River in Queensland
 Mosquito Creek (Fitzroy River), Nebenfluss des Fitzroy River (Korallenmeer) in Queensland
 Mosquito Creek (Gilbert River), Nebenfluss des Gilbert River (Golf von Carpentaria) in Queensland

in den Vereinigten Staaten:
 Mosquito Creek (Chincoteague Bay), Zufluss der Chincoteague Bay in Virginia
 Mosquito Creek (Feather River), Nebenfluss des North Fork Feather River in Kalifornien
 Mosquito Creek (Lake Oroville), Zufluss der Quelle des Feather River (Sacramento) in Kalifornien
 Mosquito Creek (Missouri River), Nebenfluss des Missouri River in Iowa
 Mosquito Creek (West Branch Susquehanna River), Nebenfluss des West Branch Susquehanna River in Pennsylvania

in Kanada:
 Mosquito Creek (North Saskatchewan River), Nebenfluss des North Saskatchewan River in Alberta und Saskatchewan